Williams House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Williams House (Arkansas), ID-Nr. 91001353
 Williams House (Delaware), ID-Nr. 73000536
 Williams House (Broward County, Florida), ID-Nr. 05001089
 Williams House (Leon County, Florida), ID-Nr. 96000360
 Williams House (Johnson County, Kentucky), ID-Nr. 88003173
 Williams House (Mercer County, Kentucky), ID-Nr. 88003351
 Williams House (Louisiana), ID-Nr. 94000682
 Williams House (Montana), ID-Nr. 91000766
 Williams House (Ohio), ID-Nr. 02000704
 Williams House (South Carolina), ID-Nr. 99000104
 Williams House (Virginia), ID-Nr. 83003319

Siehe auch:
 Williamson House